Aleksandr Yelizarov (1952- ), athlète soviétique,
 (1963- ), personnalité politique russe,
, homme d'état russe.